Jow ist der Familienname folgender Personen:

 Satang Jow (* 1943), ehemalige gambische Ministerin
 Malese Jow (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin